Calciferol steht für:

 das Vitamin D2, siehe Ergocalciferol
 das Vitamin D3, siehe Cholecalciferol